Stadtpfeifer bezeichnet:

 Stadtpfeifer, im 14. bis 18. Jahrhundert von Städten angestellter Musiker
 Stadtpfeifer (Leipzig), Geschichte der Stadtpfeifer in Leipzig

Siehe auch:
 Stadtpfeife, umgangssprachlich für die Orchester- und Musikerfachschule in Radebeul
 Stadtpfeifermusik / Town Piper Music, Orchesterwerk von Richard Mohaupt